Клаусура 2013 () — вторая половина 79-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Клаусура 2013 на rsssf.com 

2013
Парагвай
2013 год в Парагвае